Powhite Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Powhite Creek (James River), Fluss im Chesterfield County, Bundesstaat Virginia
 Powhite Creek (Chickahominy River), Fluss im Hanover County, Bundesstaat Virginia